Jméno a příjmení Jaroslav Valenta nese více osob:

 Jaroslav Valenta (architekt) (1887–1934) – český architekt, technický rada zemského úřadu v Brně, pedagog české techniky v Brně
 Jaroslav Valenta (historik) (1930–2004) – český historik, polonista
 Jaroslav Valenta (YMCA) (1911–1942) – účastník druhého odboje